

А 
 Абгарович ( )
 Абданк, Габданк, иначе Скарбек, Скуба ()
 Абрахимович ()
 Агриппа () 
 Айхингер ()
 Аксак ()
 Аксак II ()
 Аксак III ()
 Алан ()
 Алхимович ()  
 Амадей ()
 Антоневич ()
 Ахмат ()
 Ахметович ()

Б 
 Балабан ()
 Баженский (Бажен) ()
 Белина ()
 Берштен ()
 Беч ()
 Бече ()
 Биберштейн ()
 Богория ()
 Бодула ()
 Божаволя ()
 Божездарж ()
 Бойча ()
 Бокей ()
 Бокум ()
 Болоз ()
 Бонарова, или Гибрида ()
 Боньча ()
 Братчиц, Окша ()
 Брог или Лещиц ()
 Бродзиц ()
 Брониц ()
 Брохвич ()
 Будзич. См. Папарона.
 Булат (польск. Bulat).
 Бэлты () Ср. Елита.
 Бялыня ()

В 

 Вага, см. Поцей.
 Вадвич ()
 Вальдорф, см. Набрам.
 Варня ()
 Венява, или Перштен ()
 Вержбна ()
 Верушова ()
 Вилча Глова ()
 Вирб, см. Радван.
 Войня, см. Новина (герб).
 Вонж, Вонжик ()
 Вукры, Укры, ()

Г 
 Габданк, см. Абданк.
 Гарчинский ()
 Гейштор ()
 Геральт, см. Осморог,
 Гербурт ()
 Гибрида, см. Бонарова.
 Гинвил, см. Корвин.
 Гипоцентавр, Китоврас, Довшпрунг ()
 Глаубич ()
 Глинский ()
 Глова-Баволя ()
 Годземба ()
 Гоздава, Гоздовита () Ср. Кердея и Вержбна.
 Голобок ()
 Головинский, или Костровец ()
 Горчинский, см. Сас.
 Гошинский, см. Елита.
 Грабе ()
 Гржимала ()
 Гриф, Свобода ()
 Гульч ()
 Гурко ()
 Гучи, см. Порай.

Д 
 Дашкевич, см. Сас.
 Дембич, см. Елита.
 Денбно ()
 Денис ()
 Деспот, см. Зенович.
 Дзялоша ()
 Довшпрунг, см. Гиппоцентавр.
 Довнарович ()
 Долива ()
 Долэнга ()
 Домброва, Муржа ()
 Донб ()
 Домбровский ()
 Доренговский ()
 Држевица ()
 Дрогомир ()
 Дрогослав ()
 Дружина ()
 Друцк ()
 Дрыя, Мутына ()
 Дулич ()
 Дунин, см. Лабендзь.

Е 
 Езержа ()
 Елита, или Козляроги ()
 Еловицкий, см. Головинский.

Журавский 
 Жижемский ()
 Житынян, см. Порай.

З 
 Забава ()
 Заглоба, или Загроба ()
 Задора, или Пломенчик ()
 Заремба ()
 Здзитовецкий, см. Наленч.
 Зенбы или Три-Зенбы ()
 Зенович, или Деспот ()
 Златоголеньчик, см. Новина (герб).

И 
 Иваницкий, см. Пэлня.
 Ильговский ()
 Исаевич  ()

К 
Кальвария.
Кантакузен ()
 Кара, см. Пржияцель.
 Карп ()
 Кердея ()
 Кетлич ()
 Кисель ()
 Клямры ()
 Кмита ()
 Князь, см. Курч.
 Ковня ()
 Козека, Кржижлук ()
 Козел-Савич-Ясенецкий ()
 Козлероги, см. Елита.
 Колодын ()
 Першхала, Рох, Колюмна ()
 Колонтай ()
 Кондрацкий (польск.,Kondracki, Konradzki ) гербы: Остоя (Ostoja, Ostoya, Ostoia) и Прус I (Туржина, Prus, Pruss, Prussowije, Turzyna, Turzyma)
 Коньчиц ()
 Копасына ()
 Кораб ()
 Корвин ()
 Коржбок ()
 Корибут ()
 Корниц, Благослав-Господи ()
 Корсак ()
 Корчак ()
 Корызна ()
 Кос ()
 Косак, см. Корвин.
 Костровец, см. Головинский.
 Косцеша, Стржегоня ()
 Косы ()
 Кот морской ()
 Котвич ()
 Крживда ()
 Кржичевский, см. Корвин.
 Кроие ()
 Крок ()
 Кроква ()
 Кроковский ()
 Крошинский ()
 Круневич ()
 Крутович (польск. Krutowicz)
 Круцини ()
 Крыжпин ()
 Кур ()
 Курч или Князь ()
 Кушаба или Папржица ()

Л 
 Лабендзь или Дунин ()
 Лада ()
 Лариса ()
 Леварт ()
 Лелива ()
 Лещиц, см. Брог.
 Лзава ()
 Лимонт ()
 Лис, Мзура
 Лодзя ()
 Лопот ()
 Лук ()
 Любева, см. Тржаска.
 Любич ()
 Ляцкий ()

М 
 Машковский ()
 Месяц-Затаеный ()
 Микулинский ()
 Могилы (, не путать с Могила (герб)!)
 Мондростки ()
 Мора ()
 Мсцишевский, см. Сас.
 Мурделио ()
 Муржа, см. Домброва.

Н 
 Набрам, Вальдорф ()
 Наленч ()
 Настенп, см. Рудница.
 Невлин()
 Незгода ()
 Несобе ()
 Нечуя, или Остржев ()
 Новина, Войня, Златоголеньчик ()
 Новицкий или Осеки ()
 Новосель ()

О 
 Оброна, см. Пржияцель
 Овада ()
 Огинский ()
 Огоньчик, Повала ()
 Одровонж ()
 Одынец ()
 Окунь, см. Донброва.
 Окша ()
 Олива ()
 Ольшевский ()
 Орда ()
 Орля, см. Шашор.
 Осеки, см. Новицкий.
 Осморог, Геральт ()
 Осория, Старжа, Посвист ()
 Остоя ()
 Остржев, см. Нечуя.

П 
 Павенза ()
 Папарона, Будзич ()
 Папржица, см. Кушаба.
 Пелец ()
 Пеликан ()
 Пельжгрим, см. Правдзиц, Правда.
 Перштен, см. Венява.
 Першхала см. Колюмна
 Пилява
 Пломенчик, см. Задора.
 Пнейня ()
 Побог, Пободзе ()
 Повала, см. Огоньчик.
 Погоня ()
 Позняк ()
 Покора ()
 Помян ()
 Порай, см. Ружа.
 Посвист, см. Осория.
 Поцей, Вага ()
 Правдзиц, Правда ()
 Пржегоня ()
 Пржерова ()
 Пржестржал ()
 Пржияцель, Аксак, Кара и Оброна ()
 Прозор ()
 Прус ()
 Пухала ()
 Пэлия, см. Корибут.

Р 
 Равич, Рава
 Радван, Вирб ()
 Раденслов ()
 Радзиц ()
 Рамульт ()
 Ратульт ()
 Ровня ()
 Рогаля ().
 Розинец, Разинец ()
 Роля ()
 Рох, см. Колонна.
 Рубеж ()
 Рудница, Настенп ()
 Ружа, Порай ()

С 
 Саламандра () — см. Саламандра (алхимия)
 Самсон, или Ватта ()
 Сас ()
 Свенчиц ()
 Свинка ()
 Серговский (польск. Sergowski)
 Слеповрон ()
 Слизень ()
 Сокола ()
 Солима, Сулима ()
 Солтан, см. Сырокомля.
 Солтык ()
 Старжа — см. Осория
 Старыконь ()
 Столобот, см. Донброва.
 Стремя ()
 Стрженява ()
 Сухекомнаты ()
 Сушинский ()
 Сырокомля ().

Т 
 Тарнава ()
 Тачала ()
 Топор ()
 Трах ()
 Тржаска, Бяла, Любева
 Трживдар ()
 Трубы (, [Тронбы]) используют Радзивиллы, Волковы (потомство Григория Волка), Левковские.
Трупья голова (польск. Trupia Głowa).
 Тупач ()
 Тэнпа Подкова ()

У 
 Укры, см. Вукры.

Х 
 Хабеэдиле (польск. Chabeedile)
 Халец, см. Габданк.
 Ходзимирский, см. Грабе.
 Холева ()
 Хомонто ()

Ц 
 Циолек ()

Ч 
 Чарлинский, см. Корвин.
 Чудовский, см. Сас и Лелива.

Ш 
 Шалава ()
 Шашор, или Орля ()
 Шелига ()
 Шептицкий ()

Ю 
 Юноша ()
 Юньчик ()

Я 
 Янина ()
 Ярослав ()
 Ясенецкий, ср. Гурко
 Ясеньчик ()
 Ястржембец, Болещиц, Болесты, Кудбржин, Канева, Лазанки ()
 Яцына ()

Источники 
 Польские гербы
 Гербы Пинщины и Белоруссии

У Лакиера источники о польском дворянстве 
 Johannis Dlugossi seu Longini Canonici quondam Cracoviensis historiae Polonicae libri XII. Lipsiae, 1711. Здесь на с. 17 введения исчислены все древние сочинения по части польской генеалогии и геральдики.
 Wiadomosc’ о rekomismach historyi Dlugosza, jego banderia Prutenorum et insignia seu cleinoda Regni Polonici, wydal Josef Muczkowski. Krakow, 1851.
 Paprockiego. a) Panosza, to jest herby znakomitych familij Woiewodstw us kiego i podolskiego, z zalaczeniem wierszy na kazdy herb. Krakow, 1575. b) Gniazdo cnoty, zkad herby rycerstwa slawnego Krolewstwa Polskiego. Krakow, 1578. c) Herby rycerstwa Polskiego na piecioro ksiag rozdzielone. Krakow, 1584.
 Bielskiego. Kronika Polska. (B 6 т.) Krakowie, 1597. Здесь же на полях означены гербы при именах лиц, их употреблявших.
 Okolsky S. Orbis Polonis. Krakow, 1641. (В 3 т. Это геральдическое описание, написанное на латинском языке, было у нас особенно известно).
 Potocki W. Poczet herbow, czyli wiersze i epigrammala na herby znako-mitszych familij polskich i litewskich, porzadkiem alfabetycznym herbow z figurami. 1696.
 Nieseckiego, Kaspra, Korona Polska. 1728—1743. Новейшее издание этой книги сделано Бобровичем: Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, wydany przez lana Nep. Bobrowiczaw. Lipskie. 1839—1846. (B 10 т.). Хотя оно полнее первого издания, но знатоки отдают предпочтение старому изданию, очень редкому.
 Heraldyka, to jest osada klewnotow rycerskich. Jos. Alex. Xcia Jablonowskiego, we Lwowie, 1742.
 Kuropatnickiego. Wiadomosc о kleynocie szlacheckim oraz herbach domow szlacheckich w Koronie Polskiej. Warszawa, 1789.
 Wieladka. Heraldyka, czyli opisanie herbo’w oraz familij rodowitej szlachty polskiey. 1794.
 Malachowskiego. Zbor nazwisk szlachty z opisem herbow. 1805.
 Гербовник дворянских родов Царства Польского, высочайше утвержденный. Варшава, 1853. Ч. 1-2.

См. также 

 Польская геральдика
 Список дворянских родов, внесённых в Гербовник дворянских родов Царства Польского
 Гербы польской шляхты (галерея)
 Изображения и описание некоторых гербов
 Галерея гербов
 Список
 Гербы (список), принадлежащие только одной фамилии (роду)
 Польские гербы
 Официальный сайт интернационального дворянского клуба «SZLACHTA» 
 Московский Английский Клуб. ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯ. Коллекция гербов — Польша
 
 Польские родовые гербы в юридической системе родовой геральдики Российской Империи (из практики Департамента Герольдии Правительствующего Сената)

История Польши